Альберт Иванов: Иванов, Альберт Анатольевич (род. 1938) — советский и российский писатель, киносценарист.
 Иванов, Альберт Иванович (1931—2000) — советский бегун-марафонец.
 Иванов, Альберт Петрович (1931—2018) — советский и российский партийный и хозяйственный деятель, писатель.